MRAP ( — миностойкий засадозащищённый, то есть устойчивый к подрыву мин и защищённый от атак из засады) — колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой. 

В большинстве своем броневые машины данного типа обладают большим дорожным просветом, V-образным днищем, хорошо противостоящим осколкам и позволяющим эффективно рассеивать энергию взрыва мины (исключения — немецкий бронеавтомобиль Dingo 2, где плоское днище защищено композитной броней, и украинский Дозор-Б с цилиндрической формой днища).

История 
Впервые такие бронеавтомобили начали использоваться вооружёнными силами ЮАР в ходе боевых действий в Анголе и Намибии, позже их опыт переняли и другие государства (США начали массовое производство машин MRAP после ввода войск в Ирак).

Машины типа MRAP применяются при перемещениях личного состава по территориям, на которых действуют различные иррегулярные формирования, для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенной террористической опасности, для снабжения удалённых опорных пунктов и гарнизонов и в других подобных случаях. В современных условиях, когда большинство конфликтов протекают не как столкновение двух регулярных армий, а одной из сторон выступают партизаны (повстанцы), роль машин MRAP становится всё более важной.

Эксперты прогнозируют расширение рынка сбыта машин подобного класса, их дальнейшее совершенствование, расширение списка фирм-производителей и государств, в которых производятся эта техника (в настоящее время производство MRAP ведётся в США, Германии, Польше, Израиле, на Украине и в Казахстане).

Примечания

Литература 
 
 
 

Бронетехника
Бронеавтомобили по алфавиту
Бронеавтомобили России
Бронеавтомобили США